Wild World – singolo di Cat Stevens del 1970
 Wild World – album dei Bastille del 2016